Колибри (лат. -{Trochilidae}-) су породица птица која је са блиским, сродним породицама правих чиопа (-{Apodidae}-) и ћубастих чиопа (-{Hemiprocinidae}-), сврстана у заједнички ред чиопа (-{Apodiformes}-). Поједини аутори издвајају колибрије у сопствени ред -{Trochiliformes}-. Породица колибрија има више од 100 родова и око 330-340 врста.

Изглед и грађа тела 
Колибрији су углавном врло мале птице. Најмањи колибри који је у исто време и најмања птичја врста уопште, -{Mellisuga helenae}-, дугачак је, заједно с кљуном и репним перима, само 6 -{cm}-. Највећа врста је -{Patagona gigas}-, а велики су око 25 -{cm}-. Већина колибрија има шарено перје, по правилу с металним одсјајем. Грло мужјака је често сјајно црвено, плаво или смарагдно зелено.

Посебно обележје колибрија је кљун, који је код готово сваке врсте другачији. Тако врста -{Ensifera ensifera}- има кљун дуг 10 -{cm}-, што је готово једнако колико му је дугачак остатак тела. Супротно томе, кљун врсте -{Ramphomicron microrhuncum}- је дуг само 5 -{mm}-. Неким врстама кљун је савијен надоле, неким нагоре, а заједничко им је само то, да је сваки прилагођен сасвим одређеном типу цвета, тако да свака врста има своју властиту еколошку станицу, чиме се избегава конкуренција међу врстама.

Језик им је дугачак и може се испружити далеко из кљуна. На врху је расцепљен и има облик цевчице, што им омогућава да лако пију нектар из цветова.

Особине 
Колибрији имају врло високу фреквенцију замаха крилима, чак до 80 замаха у секунди. То им омогућава лет у страну као и уназад, а могу и остати у ваздуху на једном месту. Још једна особина колибрија је и да имају осам пари ребара, док их друге птице имају углавном шест. Срце им ради брзином од 400 до 500 откуцаја у минуту, а број удаха у минуту им је до 250. За време сна, драстично им се смањује фреквенција откуцаја срца јер би у супротном, због врло брзог метаболизма, угинули од глади.

Распрострањеност 
Колибрији у природи живе искључиво у Америци, и то од југа Аљаске па до Огњене земље.

Таксономија и систематика 

Фамилију -{Trochilidae}- је увео 1825. године ирски зоолог Никола Ајлвард Вигорс са -{Trochilus}- као типским родом. Молекуларно филогенијске студије колибрија су показале да је фамилија састављена од девет гланих клада. Кад су Едвард Дикинсон и Џејмс Ван Ремсен, млађи ажурирали Ховард и Мурову комплетну контролну листу птица света за 4. издање 2013. они су поделили колибрије у шест подфамилија.

Горњи кладограм фамилије колибрија је базиран на молекуларно филогенијским студијама Џимија Макгвајера и његових колаборатора објављеној 2014.  Латинска имена су предложили Дикинсон и Ремсен 2013. године.

Родови 
 -{Abeillia Bonaparte, 1850}-
 -{Adelomyia Bonaparte, 1854}-
 -{Aglaeactis Gould, 1848}-
 -{Aglaiocercus J. T. Zimmer, 1930}-
 -{Amazilia R. Lesson, 1843}-
 -{Amazilis G. R. Gray, 1855}-
 -{Androdon Gould, 1863}-
 -{Anopetia Simon, 1918}-
 -{Anthocephala Cabanis & Heine, 1860}-
 -{Anthracothorax F. Boie, 1831}-
 -{Archilochus Reichenbach, 1854}-
 -{Augastes Gould, 1849}-
 -{Avocettula Reichenbach, 1849}-
 -{Basilinna F. Boie, 1831}-
 -{Boissonneaua Reichenbach, 1854}-
 -{Calliphlox F. Boie, 1831}-
 -{Calothorax G. R. Gray, 1840}-
 -{Calypte Gould, 1856}-
 -{Campylopterus Swainson, 1827}-
 -{Chaetocercus G. R. Gray, 1855}-
 -{Chalcostigma Reichenbach, 1854}-
 -{Chalybura Reichenbach, 1854}-
 -{Chionomesa Simon, 1921}-
 -{Chlorestes Reichenbach, 1854}-
 -{Chlorostilbon Gould, 1853}-
 -{Chrysolampis F. Boie, 1831}-
 -{Chrysuronia Bonaparte, 1850}-
 -{Clytolaema Gould, 1853}-
 -{Coeligena R. Lesson, 1833}-
 -{Colibri von Spix, 1824}-
 -{Cynanthus Swainson, 1827}-
 -{Discosura Bonaparte, 1850}-
 -{Doricha Reichenbach, 1854}-
 -{Doryfera Gould, 1847}-
 -{Elliotomyia Stiles & Remsen, 2019}-
 -{Ensifera R. Lesson, 1843}-
 -{Eriocnemis Reichenbach, 1849}-
 -{Eugenes Gould, 1856}-
 -{Eulampis F. Boie, 1831}-
 -{Eulidia Mulsant, 1877}-
 -{Eupetomena Gould, 1853}-
 -{Eupherusa Gould, 1857}-
 -{Eutoxeres Reichenbach, 1849}-
 -{Florisuga Bonaparte, 1850}-
 -{Glaucis F. Boie, 1831}-
 -{Goldmania Nelson, 1911}-
 -{Haplophaedia Simon, 1918}-
 -{Heliactin F. Boie, 1831}-
 -{Heliangelus Gould, 1848}-
 -{Heliodoxa Gould, 1850}-
 -{Heliomaster Bonaparte, 1850}-
 -{Heliothryx F. Boie, 1831}-
 -{Hylocharis F. Boie, 1831}-
 -{Hylonympha Gould, 1873}-
 -{Klais Reichenbach, 1854}-
 -{Lafresnaya Bonaparte, 1850}-
 -{Lampornis Swainson, 1827}-
 -{Lamprolaima Reichenbach, 1854}-
 -{Lesbia R. Lesson, 1833}-
 -{Leucippus Bonaparte, 1850}-
 -{Leucochloris Reichenbach, 1854}-
 -{Leucolia Mulsant, J. Verreaux & E. Verreaux, 1866}-
 -{Loddigesia Bonaparte, 1850}-
 -{Lophornis R. Lesson, 1829}-
 -{Mellisuga Brisson, 1760}-
 -{Metallura Gould, 1847}-
 -{Microchera Gould, 1858}-
 -{Microstilbon Todd, 1913}-
 -{Myrmia Mulsant, 1876}-
 -{Myrtis Reichenbach, 1854}-
 -{Nesophlox Ridgway, 1910}-
 -{Ocreatus Gould, 1846}-
 -{Opisthoprora Cabanis & Heine, 1860}-
 -{Oreonympha Gould, 1869}-
 -{Oreotrochilus Gould, 1847}-
 -{Orthorhyncus Lacépède, 1799}-
 -{Oxypogon Gould, 1848}-
 -{Pampa Reichenbach, 1854}-
 -{Panterpe Cabanis & Heine, 1860}-
 -{Patagona G. R. Gray, 1840}-
 -{Phaeochroa Gould, 1861}-
 -{Phaeoptila Gould, 1861}-
 -{Phaethornis Swainson, 1827}-
 -{Phlogophilus Gould, 1860}-
 -{Polyerata Heine, 1863}-
 -{Polyonymus Heine, 1863}-
 -{Polytmus Brisson, 1760}-
 -{Pterophanes Gould, 1849}-
 -{Ramphodon R. Lesson, 1830}-
 -{Ramphomicron Bonaparte, 1850}-
 -{Rhodopis Reichenbach, 1854}-
 -{Riccordia Reichenbach, 1854}-
 -{Sappho Reichenbach, 1849}-
 -{Saucerottia Bonaparte, 1850}-
 -{Schistes Gould, 1852}-
 -{Selasphorus Swainson, 1832}-
 -{Sephanoides G. R. Gray, 1840}-
 -{Stephanoxis Simon, 1897}-
 -{Sternoclyta Gould, 1858}-
 -{Talaphorus Mulsant & J. Verreaux, 1874}-
 -{Taphrolesbia Simon, 1918}-
 -{Taphrospilus Simon, 1910}-
 -{Thalurania Gould, 1848}-
 -{Thaumasius P. L. Sclater, 1879}-
 -{Thaumastura Bonaparte, 1850}-
 -{Threnetes Gould, 1852}-
 -{Tilmatura Reichenbach, 1854}-
 -{Topaza G. R. Gray, 1840}-
 -{Trochilus Linnaeus, 1758}-
 -{Uranomitra Reichenbach, 1854}-
 -{Urochroa Gould, 1856}-
 -{Urosticte Gould, 1853}-

Врсте 
 -{Abeillia abeillei (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Adelomyia melanogenys (Fraser, 1840)}-
 -{Aglaeactis aliciae Salvin, 1896}-
 -{Aglaeactis castelnaudii (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Aglaeactis cupripennis (Bourcier, 1843)}-
 -{Aglaeactis pamela (d'Orbigny, 1838)}-
 -{Aglaiocercus berlepschi (Hartert, 1898)}-
 -{Aglaiocercus coelestis (Gould, 1861)}-
 -{Aglaiocercus kingii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Amazilia boucardi (Mulsant, 1877)}-
 -{Amazilia luciae (Lawrence, 1868)}-
 -{Amazilia rutila (Delattre, 1843)}-
 -{Amazilia tzacatl (de la Llave, 1833)}-
 -{Amazilia yucatanensis (S. Cabot, 1845)}-
 -{Amazilis amazilia (R. Lesson & Garnot, 1827)}-
 -{Androdon aequatorialis Gould, 1863}-
 -{Anopetia gounellei (Boucard, 1891)}-
 -{Anthocephala berlepschi Salvin, 1893}-
 -{Anthocephala floriceps (Gould, 1853)}-
 -{Anthracothorax dominicus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Anthracothorax mango (Linnaeus, 1758)}-
 -{Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)}-
 -{Anthracothorax prevostii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Anthracothorax veraguensis Reichenbach, 1855}-
 -{Anthracothorax viridigula (Boddaert, 1783)}-
 -{Anthracothorax viridis (Audebert & Vieillot, 1801)}-
 -{Archilochus alexandri (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Archilochus colubris (Linnaeus, 1758)}-
 -{Augastes lumachella (R. Lesson, 1839)}-
 -{Augastes scutatus (Temminck, 1824)}-
 -{Avocettula recurvirostris (Swainson, 1822)}-
 -{Basilinna leucotis (Vieillot, 1818)}-
 -{Basilinna xantusii (Lawrence, 1861)}-
 -{Boissonneaua flavescens (Loddiges, 1832)}-
 -{Boissonneaua jardini (Bourcier, 1851)}-
 -{Boissonneaua matthewsii (Bourcier, 1847)}-
 -{Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)}-
 -{Calliphlox bryantae (Lawrence, 1867)}-
 -{Calliphlox mitchellii (Bourcier, 1847)}-
 -{Calothorax lucifer (Swainson, 1827)}-
 -{Calothorax pulcher Gould, 1859}-
 -{Calypte anna (R. Lesson, 1829)}-
 -{Calypte costae (Bourcier, 1839)}-
 -{Campylopterus calcirupicola Lopes, de Vasconcelos & Gonzaga, 2017}-
 -{Campylopterus diamantinensis Ruschi, 1963}-
 -{Campylopterus duidae Chapman, 1929}-
 -{Campylopterus ensipennis (Swainson, 1822)}-
 -{Campylopterus falcatus (Swainson, 1821)}-
 -{Campylopterus hemileucurus (Deppe, 1830)}-
 -{Campylopterus hyperythrus Cabanis, 1849}-
 -{Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783)}-
 -{Campylopterus phainopeplus Salvin & Godman, 1879}-
 -{Campylopterus villaviscensio (Bourcier, 1851)}-
 -{Chaetocercus astreans (Bangs, 1899)}-
 -{Chaetocercus berlepschi Simon, 1889}-
 -{Chaetocercus bombus Gould, 1871}-
 -{Chaetocercus heliodor (Bourcier, 1840)}-
 -{Chaetocercus jourdanii (Bourcier, 1839)}-
 -{Chaetocercus mulsant (Bourcier, 1843)}-
 -{Chalcostigma herrani (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Chalcostigma heteropogon (Boissonneau, 1840)}-
 -{Chalcostigma olivaceum (Lawrence, 1864)}-
 -{Chalcostigma ruficeps (Gould, 1846)}-
 -{Chalcostigma stanleyi (Bourcier, 1851)}-
 -{Chalybura buffonii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chalybura urochrysia (Gould, 1861)}-
 -{Chionomesa fimbriata (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Chionomesa lactea (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chlorestes candida (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Chlorestes cyanus (Vieillot, 1818)}-
 -{Chlorestes eliciae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Chlorestes julie (Bourcier, 1843)}-
 -{Chlorestes notata (G. C. Reich, 1793)}-
 -{Chlorostilbon alice (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Chlorostilbon assimilis Lawrence, 1861}-
 -{Chlorostilbon gibsoni (Fraser, 1840)}-
 -{Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)}-
 -{Chlorostilbon melanorhynchus Gould, 1860}-
 -{Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Chlorostilbon olivaresi Stiles, 1996}-
 -{Chlorostilbon poortmani (Bourcier, 1843)}-
 -{Chlorostilbon russatus (Salvin & Godman, 1881)}-
 -{Chlorostilbon stenurus (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Chrysuronia brevirostris (R. Lesson, 1829)}-
 -{Chrysuronia coeruleogularis (Gould, 1851)}-
 -{Chrysuronia goudoti (Bourcier, 1843)}-
 -{Chrysuronia grayi (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Chrysuronia humboldtii (Bourcier & Mulsant, 1852)}-
 -{Chrysuronia leucogaster (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Chrysuronia lilliae (Stone, 1917)}-
 -{Chrysuronia oenone (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chrysuronia versicolor (Vieillot, 1818)}-
 -{Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783)}-
 -{Coeligena bonapartei (Boissonneau, 1840)}-
 -{Coeligena coeligena (R. Lesson, 1833)}-
 -{Coeligena helianthea (R. Lesson, 1839)}-
 -{Coeligena iris (Gould, 1853)}-
 -{Coeligena lutetiae (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Coeligena orina Wetmore, 1953}-
 -{Coeligena phalerata (Bangs, 1898)}-
 -{Coeligena prunellei (Bourcier, 1843)}-
 -{Coeligena torquata (Boissonneau, 1840)}-
 -{Coeligena violifer (Gould, 1846)}-
 -{Coeligena wilsoni (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Colibri coruscans (Gould, 1846)}-
 -{Colibri cyanotus (Bourcier, 1843)}-
 -{Colibri delphinae (R. Lesson, 1839)}-
 -{Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)}-
 -{Colibri thalassinus (Swainson, 1827)}-
 -{Cynanthus auriceps (Gould, 1852)}-
 -{Cynanthus canivetii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Cynanthus doubledayi (Bourcier, 1847)}-
 -{Cynanthus forficatus (Ridgway, 1885)}-
 -{Cynanthus latirostris Swainson, 1827}-
 -{Discosura conversii (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Discosura langsdorffi (Temminck, 1821)}-
 -{Discosura letitiae (Bourcier & Mulsant, 1852)}-
 -{Discosura longicaudus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Discosura popelairii (Du Bus de Gisignies, 1846)}-
 -{Doricha eliza (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Doricha enicura (Vieillot, 1818)}-
 -{Doryfera johannae (Bourcier, 1847)}-
 -{Doryfera ludovicae (Bourcier & Mulsant, 1847)}-
 -{Elliotomyia chionogaster (Tschudi, 1846)}-
 -{Elliotomyia viridicauda (von Berlepsch, 1883)}-
 -{Ensifera ensifera (Boissonneau, 1840)}-
 -{Eriocnemis aline (Bourcier, 1843)}-
 -{Eriocnemis cupreoventris (Fraser, 1840)}-
 -{Eriocnemis derbyi (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Eriocnemis glaucopoides (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)}-
 -{Eriocnemis godini (Bourcier, 1851)}-
 -{Eriocnemis isabellae Cortés-Diago, Ortega, Mazariegos-Hurtado & Weller, 2007}-
 -{Eriocnemis luciani (Bourcier, 1847)}-
 -{Eriocnemis mirabilis Meyer de Schauensee, 1967}-
 -{Eriocnemis mosquera (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Eriocnemis nigrivestis (Bourcier & Mulsant, 1852)}-
 -{Eriocnemis vestita (R. Lesson, 1839)}-
 -{Eugenes fulgens (Swainson, 1827)}-
 -{Eugenes spectabilis (Lawrence, 1867)}-
 -{Eulampis holosericeus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Eulampis jugularis (Linnaeus, 1766)}-
 -{Eulidia yarrellii (Bourcier, 1847)}-
 -{Eupetomena cirrochloris (Vieillot, 1818)}-
 -{Eupetomena macroura (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Eupherusa cyanophrys J. S. Rowley & Orr, 1964}-
 -{Eupherusa eximia (Delattre, 1843)}-
 -{Eupherusa nigriventris Lawrence, 1868}-
 -{Eupherusa poliocerca D. G. Elliot, 1871}-
 -{Eupherusa ridgwayi (Nelson, 1900)}-
 -{Eutoxeres aquila (Bourcier, 1847)}-
 -{Eutoxeres condamini (Bourcier, 1851)}-
 -{Florisuga fusca (Vieillot, 1817)}-
 -{Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758)}-
 -{Glaucis aeneus Lawrence, 1868}-
 -{Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852)}-
 -{Glaucis hirsutus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Goldmania bella (Nelson, 1912)}-
 -{Goldmania violiceps Nelson, 1911}-
 -{Haplophaedia assimilis (D. G. Elliot, 1876)}-
 -{Haplophaedia aureliae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Haplophaedia lugens (Gould, 1852)}-
 -{Heliactin bilophus (Temminck, 1820)}-
 -{Heliangelus amethysticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)}-
 -{Heliangelus clarisse (Longuemare, 1841)}-
 -{Heliangelus exortis (Fraser, 1840)}-
 -{Heliangelus mavors Gould, 1848}-
 -{Heliangelus micraster Gould, 1872}-
 -{Heliangelus regalis Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1979}-
 -{Heliangelus spencei (Bourcier, 1847)}-
 -{Heliangelus strophianus (Gould, 1846)}-
 -{Heliangelus viola Gould, 1853}-
 -{Heliodoxa aurescens (Gould, 1846)}-
 -{Heliodoxa branickii (Taczanowski, 1874)}-
 -{Heliodoxa gularis (Gould, 1860)}-
 -{Heliodoxa imperatrix (Gould, 1856)}-
 -{Heliodoxa jacula Gould, 1850}-
 -{Heliodoxa leadbeateri (Bourcier, 1843)}-
 -{Heliodoxa rubinoides (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Heliodoxa schreibersii (Bourcier, 1847)}-
 -{Heliodoxa xanthogonys Salvin & Godman, 1882}-
 -{Heliomaster constantii (Delattre, 1843)}-
 -{Heliomaster furcifer (Shaw, 1812)}-
 -{Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)}-
 -{Heliomaster squamosus (Temminck, 1823)}-
 -{Heliothryx auritus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Heliothryx barroti (Bourcier, 1843)}-
 -{Hylocharis chrysura (Shaw, 1812)}-
 -{Hylocharis sapphirina (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Hylonympha macrocerca Gould, 1873}-
 -{Klais guimeti (Bourcier, 1843)}-
 -{Lafresnaya lafresnayi (Boissonneau, 1840)}-
 -{Lampornis amethystinus Swainson, 1827}-
 -{Lampornis calolaemus (Salvin, 1865)}-
 -{Lampornis castaneoventris (Gould, 1851)}-
 -{Lampornis cinereicauda (Lawrence, 1867)}-
 -{Lampornis clemenciae (R. Lesson, 1830)}-
 -{Lampornis hemileucus (Salvin, 1865)}-
 -{Lampornis sybillae (Salvin & Godman, 1892)}-
 -{Lampornis viridipallens (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Lamprolaima rhami (R. Lesson, 1839)}-
 -{Lesbia nuna (R. Lesson, 1832)}-
 -{Lesbia victoriae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Leucippus fallax (Bourcier, 1843)}-
 -{Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818)}-
 -{Leucolia violiceps (Gould, 1859)}-
 -{Leucolia viridifrons (D. G. Elliot, 1871)}-
 -{Leucolia wagneri (A. R. Phillips, 1966)}-
 -{Loddigesia mirabilis (Bourcier, 1847)}-
 -{Lophornis adorabilis Salvin, 1870}-
 -{Lophornis brachylophus R. T. Moore, 1949}-
 -{Lophornis chalybeus (Temminck, 1821)}-
 -{Lophornis delattrei (R. Lesson, 1839)}-
 -{Lophornis gouldii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Lophornis helenae (Delattre, 1843)}-
 -{Lophornis magnificus (Vieillot, 1817)}-
 -{Lophornis ornatus (Boddaert, 1783)}-
 -{Lophornis pavoninus Salvin & Godman, 1882}-
 -{Lophornis stictolophus Salvin & D. G. Elliot, 1873}-
 -{Lophornis verreauxii Bourcier, 1853}-
 -{Mellisuga helenae (Lembeye, 1850)}-
 -{Mellisuga minima (Linnaeus, 1758)}-
 -{Metallura aeneocauda (Gould, 1846)}-
 -{Metallura baroni Salvin, 1893}-
 -{Metallura eupogon (Cabanis, 1874)}-
 -{Metallura iracunda Wetmore, 1946}-
 -{Metallura odomae G. R. Graves, 1980}-
 -{Metallura phoebe (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Metallura theresiae Simon, 1902}-
 -{Metallura tyrianthina (Loddiges, 1832)}-
 -{Metallura williami (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Microchera albocoronata (Lawrence, 1855)}-
 -{Microchera chionura (Gould, 1851)}-
 -{Microchera cupreiceps (Lawrence, 1866)}-
 -{Microstilbon burmeisteri (P. L. Sclater, 1888)}-
 -{Myrmia micrura (Gould, 1854)}-
 -{Myrtis fanny (R. Lesson, 1838)}-
 -{Nesophlox evelynae (Bourcier, 1847)}-
 -{Nesophlox lyrura (Gould, 1869)}-
 -{Ocreatus addae (Bourcier, 1846)}-
 -{Ocreatus peruanus (Gould, 1849)}-
 -{Ocreatus underwoodii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Opisthoprora euryptera (Loddiges, 1832)}-
 -{Oreonympha nobilis Gould, 1869}-
 -{Oreotrochilus adela (d'Orbigny, 1838)}-
 -{Oreotrochilus chimborazo (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Oreotrochilus cyanolaemus Sornoza-Molina, Freile, Nilsson, Krabbe & Bonaccorso, 2018}-
 -{Oreotrochilus estella (d'Orbigny, 1838)}-
 -{Oreotrochilus leucopleurus Gould, 1847}-
 -{Oreotrochilus melanogaster Gould, 1847}-
 -{Oreotrochilus stolzmanni Salvin, 1895}-
 -{Orthorhyncus cristatus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Oxypogon cyanolaemus Salvin & Godman, 1880}-
 -{Oxypogon guerinii (Boissonneau, 1840)}-
 -{Oxypogon lindenii (Parzudaki, 1845)}-
 -{Oxypogon stuebelii A. B. Meyer, 1884}-
 -{Pampa curvipennis (Deppe, 1830)}-
 -{Pampa excellens Wetmore, 1941}-
 -{Pampa pampa (R. Lesson, 1832)}-
 -{Pampa rufa (R. Lesson, 1840)}-
 -{Panterpe insignis Cabanis & Heine, 1860}-
 -{Patagona gigas (Vieillot, 1824)}-
 -{Phaeochroa cuvierii (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Phaeoptila sordida (Gould, 1859)}-
 -{Phaethornis aethopygus J. T. Zimmer, 1950}-
 -{Phaethornis anthophilus (Bourcier, 1843)}-
 -{Phaethornis atrimentalis Lawrence, 1858}-
 -{Phaethornis augusti (Bourcier, 1847)}-
 -{Phaethornis bourcieri (R. Lesson, 1832)}-
 -{Phaethornis eurynome (R. Lesson, 1832)}-
 -{Phaethornis griseogularis Gould, 1851}-
 -{Phaethornis guy (R. Lesson, 1833)}-
 -{Phaethornis hispidus (Gould, 1846)}-
 -{Phaethornis idaliae (Bourcier & Mulsant, 1856)}-
 -{Phaethornis koepckeae Weske & Terborgh, 1977}-
 -{Phaethornis longirostris (Delattre, 1843)}-
 -{Phaethornis longuemareus (R. Lesson, 1832)}-
 -{Phaethornis malaris (Nordmann, 1835)}-
 -{Phaethornis mexicanus Hartert, 1897}-
 -{Phaethornis nattereri von Berlepsch, 1887}-
 -{Phaethornis philippii (Bourcier, 1847)}-
 -{Phaethornis pretrei (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758)}-
 -{Phaethornis rupurumii Boucard, 1892}-
 -{Phaethornis squalidus (Temminck, 1822)}-
 -{Phaethornis striigularis Gould, 1854}-
 -{Phaethornis stuarti Hartert, 1897}-
 -{Phaethornis subochraceus Todd, 1915}-
 -{Phaethornis superciliosus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Phaethornis syrmatophorus Gould, 1852}-
 -{Phaethornis yaruqui (Bourcier, 1851)}-
 -{Phlogophilus harterti von Berlepsch & Stolzmann, 1901}-
 -{Phlogophilus hemileucurus Gould, 1860}-
 -{Polyerata amabilis (Gould, 1853)}-
 -{Polyerata decora Salvin, 1891}-
 -{Polyerata rosenbergi Boucard, 1895}-
 -{Polyonymus caroli (Bourcier, 1847)}-
 -{Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)}-
 -{Polytmus milleri (Chapman, 1929)}-
 -{Polytmus theresiae (Da Silva Maia, 1843)}-
 -{Pterophanes cyanopterus (Fraser, 1840)}-
 -{Ramphodon naevius (Dumont, 1818)}-
 -{Ramphomicron dorsale Salvin & Godman, 1880}-
 -{Ramphomicron microrhynchum (Boissonneau, 1840)}-
 -{Rhodopis vesper (R. Lesson, 1829)}-
 -{Riccordia bicolor (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Riccordia bracei (Lawrence, 1877)}-
 -{Riccordia elegans (Gould, 1860)}-
 -{Riccordia maugaeus (Audebert & Vieillot, 1801)}-
 -{Riccordia ricordii (Gervais, 1835)}-
 -{Riccordia swainsonii (R. Lesson, 1829)}-
 -{Sappho sparganurus (Shaw, 1812)}-
 -{Saucerottia beryllina (Deppe, 1830)}-
 -{Saucerottia castaneiventris (Gould, 1856)}-
 -{Saucerottia cyanifrons (Bourcier, 1843)}-
 -{Saucerottia cyanocephala (R. Lesson, 1830)}-
 -{Saucerottia cyanura (Gould, 1859)}-
 -{Saucerottia edward (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Saucerottia hoffmanni (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Saucerottia saucerottei (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Saucerottia tobaci (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Saucerottia viridigaster (Bourcier, 1843)}-
 -{Schistes albogularis Gould, 1852}-
 -{Schistes geoffroyi (Bourcier, 1843)}-
 -{Selasphorus ardens Salvin, 1870}-
 -{Selasphorus calliope (Gould, 1847)}-
 -{Selasphorus ellioti (Ridgway, 1878)}-
 -{Selasphorus flammula Salvin, 1865}-
 -{Selasphorus heloisa (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Selasphorus platycercus (Swainson, 1827)}-
 -{Selasphorus rufus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Selasphorus sasin (R. Lesson, 1829)}-
 -{Selasphorus scintilla (Gould, 1851)}-
 -{Sephanoides fernandensis (P. P. King, 1831)}-
 -{Sephanoides sephaniodes (R. Lesson & Garnot, 1827)}-
 -{Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818)}-
 -{Stephanoxis loddigesii (Vigors, 1831)}-
 -{Sternoclyta cyanopectus (Gould, 1846)}-
 -{Talaphorus chlorocercus (Gould, 1866)}-
 -{Taphrolesbia griseiventris (Taczanowski, 1883)}-
 -{Taphrospilus hypostictus (Gould, 1862)}-
 -{Thalurania colombica (Bourcier, 1843)}-
 -{Thalurania furcata (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Thalurania glaucopis (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Thalurania watertonii (Bourcier, 1847)}-
 -{Thaumasius baeri (Simon, 1901)}-
 -{Thaumasius taczanowskii P. L. Sclater, 1879}-
 -{Thaumastura cora (R. Lesson & Garnot, 1827)}-
 -{Threnetes leucurus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Threnetes niger (Linnaeus, 1758)}-
 -{Threnetes ruckeri (Bourcier, 1847)}-
 -{Tilmatura dupontii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Topaza pella (Linnaeus, 1758)}-
 -{Topaza pyra (Gould, 1846)}-
 -{Trochilus polytmus Linnaeus, 1758}-
 -{Trochilus scitulus (Brewster & Bangs, 1901)}-
 -{Uranomitra franciae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Urochroa bougueri (Bourcier, 1851)}-
 -{Urochroa leucura Lawrence, 1864}-
 -{Urosticte benjamini (Bourcier, 1851)}-
 -{Urosticte ruficrissa Lawrence, 1864}-

Подврсте 
 -{Abeillia abeillei abeillei (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Abeillia abeillei aurea W. Miller & Griscom, 1925}-
 -{Adelomyia melanogenys aeneosticta Simon, 1889}-
 -{Adelomyia melanogenys cervina Gould, 1872}-
 -{Adelomyia melanogenys chlorospila Gould, 1872}-
 -{Adelomyia melanogenys connectens Meyer de Schauensee, 1945}-
 -{Adelomyia melanogenys debellardiana Aveledo & Perez, 1994}-
 -{Adelomyia melanogenys inornata (Gould, 1846)}-
 -{Adelomyia melanogenys maculata Gould, 1861}-
 -{Adelomyia melanogenys melanogenys (Fraser, 1840)}-
 -{Adelomyia melanogenys sabinae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Aglaeactis castelnaudii castelnaudii (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Aglaeactis castelnaudii regalis J. T. Zimmer, 1951}-
 -{Aglaeactis cupripennis caumatonota Gould, 1848}-
 -{Aglaeactis cupripennis cupripennis (Bourcier, 1843)}-
 -{Aglaiocercus coelestis aethereus (Chapman, 1925)}-
 -{Aglaiocercus coelestis coelestis (Gould, 1861)}-
 -{Aglaiocercus kingii caudatus (von Berlepsch, 1892)}-
 -{Aglaiocercus kingii emmae (von Berlepsch, 1892)}-
 -{Aglaiocercus kingii kingii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Aglaiocercus kingii margarethae (Heine, 1863)}-
 -{Aglaiocercus kingii mocoa (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Aglaiocercus kingii smaragdinus (Gould, 1846)}-
 -{Amazilia rutila corallirostris (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Amazilia rutila diluta van Rossem, 1938}-
 -{Amazilia rutila graysoni Lawrence, 1867}-
 -{Amazilia rutila rutila (Delattre, 1843)}-
 -{Amazilia tzacatl brehmi Weller & Schuchmann, 1999}-
 -{Amazilia tzacatl fuscicaudata (Fraser, 1840)}-
 -{Amazilia tzacatl handleyi Wetmore, 1963}-
 -{Amazilia tzacatl jucunda (Heine, 1863)}-
 -{Amazilia tzacatl tzacatl (de la Llave, 1833)}-
 -{Amazilia yucatanensis cerviniventris (Gould, 1856)}-
 -{Amazilia yucatanensis chalconota Oberholser, 1898}-
 -{Amazilia yucatanensis yucatanensis (S. Cabot, 1845)}-
 -{Amazilis amazilia alticola (Gould, 1860)}-
 -{Amazilis amazilia amazilia (R. Lesson & Garnot, 1827)}-
 -{Amazilis amazilia azuay (Krabbe & Ridgely, 2010)}-
 -{Amazilis amazilia caeruleigularis (Carriker, 1933)}-
 -{Amazilis amazilia dumerilii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Amazilis amazilia leucophoea (Reichenbach, 1854)}-
 -{Anthracothorax dominicus aurulentus (Audebert & Vieillot, 1801)}-
 -{Anthracothorax dominicus dominicus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Anthracothorax prevostii gracilirostris Ridgway, 1910}-
 -{Anthracothorax prevostii hendersoni (Cory, 1887)}-
 -{Anthracothorax prevostii iridescens (Gould, 1861)}-
 -{Anthracothorax prevostii prevostii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Anthracothorax prevostii viridicordatus Cory, 1913}-
 -{Augastes scutatus ilseae Grantsau, 1967}-
 -{Augastes scutatus scutatus (Temminck, 1824)}-
 -{Augastes scutatus soaresi Ruschi, 1963}-
 -{Basilinna leucotis borealis (Griscom, 1929)}-
 -{Basilinna leucotis leucotis (Vieillot, 1818)}-
 -{Basilinna leucotis pygmaea Simon & Hellmayr, 1908}-
 -{Boissonneaua flavescens flavescens (Loddiges, 1832)}-
 -{Boissonneaua flavescens tinochlora Oberholser, 1902}-
 -{Campylopterus duidae duidae Chapman, 1929}-
 -{Campylopterus duidae guaiquinimae J. T. Zimmer & Phelps, 1946}-
 -{Campylopterus hemileucurus hemileucurus (Deppe, 1830)}-
 -{Campylopterus hemileucurus mellitus Bangs, 1902}-
 -{Campylopterus largipennis aequatorialis Gould, 1861}-
 -{Campylopterus largipennis largipennis (Boddaert, 1783)}-
 -{Campylopterus largipennis obscurus Gould, 1848}-
 -{Chaetocercus heliodor cleavesi R. T. Moore, 1934}-
 -{Chaetocercus heliodor heliodor (Bourcier, 1840)}-
 -{Chaetocercus jourdanii andinus Phelps & Phelps Jr, 1949}-
 -{Chaetocercus jourdanii jourdanii (Bourcier, 1839)}-
 -{Chaetocercus jourdanii rosae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Chalcostigma herrani herrani (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Chalcostigma herrani tolimae O. Kleinschmidt, 1927}-
 -{Chalcostigma olivaceum olivaceum (Lawrence, 1864)}-
 -{Chalcostigma olivaceum pallens Carriker, 1935}-
 -{Chalcostigma stanleyi stanleyi (Bourcier, 1851)}-
 -{Chalcostigma stanleyi versigulare J. T. Zimmer, 1924}-
 -{Chalcostigma stanleyi vulcani (Gould, 1852)}-
 -{Chalybura buffonii aeneicauda Lawrence, 1865}-
 -{Chalybura buffonii buffonii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chalybura buffonii caeruleogaster (Gould, 1847)}-
 -{Chalybura buffonii intermedia Hartert & C. Hartert, 1894}-
 -{Chalybura buffonii micans Bangs & Barbour, 1922}-
 -{Chalybura urochrysia isaurae (Gould, 1861)}-
 -{Chalybura urochrysia melanorrhoa Salvin, 1865}-
 -{Chalybura urochrysia urochrysia (Gould, 1861)}-
 -{Chionomesa fimbriata apicalis (Gould, 1861)}-
 -{Chionomesa fimbriata elegantissima (Todd, 1942)}-
 -{Chionomesa fimbriata fimbriata (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Chionomesa fimbriata fluviatilis (Gould, 1861)}-
 -{Chionomesa fimbriata laeta (Hartert, 1900)}-
 -{Chionomesa fimbriata nigricauda (D. G. Elliot, 1878)}-
 -{Chionomesa fimbriata tephrocephala (Vieillot, 1818)}-
 -{Chionomesa lactea bartletti (Gould, 1866)}-
 -{Chionomesa lactea lactea (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chionomesa lactea zimmeri (Gilliard, 1941)}-
 -{Chlorestes candida candida (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Chlorestes candida genini (Meise, 1938)}-
 -{Chlorestes candida pacifica (Griscom, 1929)}-
 -{Chlorestes cyanus conversa (J. T. Zimmer, 1950)}-
 -{Chlorestes cyanus cyanus (Vieillot, 1818)}-
 -{Chlorestes cyanus griseiventris (Grantsau, 1988)}-
 -{Chlorestes cyanus rostrata (Boucard, 1895)}-
 -{Chlorestes cyanus viridiventris (von Berlepsch, 1880)}-
 -{Chlorestes eliciae earina (Wetmore, 1967)}-
 -{Chlorestes eliciae eliciae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Chlorestes julie feliciana (R. Lesson, 1844)}-
 -{Chlorestes julie julie (Bourcier, 1843)}-
 -{Chlorestes julie panamensis (von Berlepsch, 1884)}-
 -{Chlorestes notata notata (G. C. Reich, 1793)}-
 -{Chlorestes notata obsoleta J. T. Zimmer, 1950}-
 -{Chlorestes notata puruensis (Riley, 1913)}-
 -{Chlorostilbon gibsoni chrysogaster (Bourcier, 1843)}-
 -{Chlorostilbon gibsoni gibsoni (Fraser, 1840)}-
 -{Chlorostilbon gibsoni nitens Lawrence, 1861}-
 -{Chlorostilbon lucidus berlepschi Pinto, 1938}-
 -{Chlorostilbon lucidus lucidus (Shaw, 1812)}-
 -{Chlorostilbon lucidus pucherani (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Chlorostilbon mellisugus caribaeus Lawrence, 1871}-
 -{Chlorostilbon mellisugus duidae J. T. Zimmer & Phelps, 1952}-
 -{Chlorostilbon mellisugus mellisugus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Chlorostilbon mellisugus napensis Gould, 1861}-
 -{Chlorostilbon mellisugus peruanus Gould, 1861}-
 -{Chlorostilbon mellisugus phoeopygus (Tschudi, 1844)}-
 -{Chlorostilbon mellisugus subfurcatus von Berlepsch, 1887}-
 -{Chlorostilbon poortmani euchloris (Reichenbach, 1854)}-
 -{Chlorostilbon poortmani poortmani (Bourcier, 1843)}-
 -{Chlorostilbon stenurus ignotus Todd, 1942}-
 -{Chlorostilbon stenurus stenurus (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Chrysuronia brevirostris brevirostris (R. Lesson, 1829)}-
 -{Chrysuronia brevirostris chionopectus (Gould, 1859)}-
 -{Chrysuronia brevirostris orienticola (Todd, 1942)}-
 -{Chrysuronia coeruleogularis coelina (Bourcier, 1856)}-
 -{Chrysuronia coeruleogularis coeruleogularis (Gould, 1851)}-
 -{Chrysuronia coeruleogularis confinis (Griscom, 1932)}-
 -{Chrysuronia goudoti goudoti (Bourcier, 1843)}-
 -{Chrysuronia goudoti luminosa (Lawrence, 1862)}-
 -{Chrysuronia goudoti phaeochroa (Todd, 1942)}-
 -{Chrysuronia goudoti zuliae (Cory, 1918)}-
 -{Chrysuronia leucogaster bahiae (Hartert, 1899)}-
 -{Chrysuronia leucogaster leucogaster (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Chrysuronia oenone josephinae (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Chrysuronia oenone oenone (R. Lesson, 1832)}-
 -{Chrysuronia versicolor hollandi (Todd, 1913)}-
 -{Chrysuronia versicolor kubtchecki (Ruschi, 1959)}-
 -{Chrysuronia versicolor millerii (Bourcier, 1847)}-
 -{Chrysuronia versicolor nitidifrons (Gould, 1860)}-
 -{Chrysuronia versicolor rondoniae (Ruschi, 1982)}-
 -{Chrysuronia versicolor versicolor (Vieillot, 1818)}-
 -{Coeligena bonapartei bonapartei (Boissonneau, 1840)}-
 -{Coeligena bonapartei consita Wetmore & Phelps Jr, 1952}-
 -{Coeligena bonapartei eos (Gould, 1848)}-
 -{Coeligena coeligena boliviana (Gould, 1861)}-
 -{Coeligena coeligena coeligena (R. Lesson, 1833)}-
 -{Coeligena coeligena columbiana (D. G. Elliot, 1876)}-
 -{Coeligena coeligena ferruginea (Chapman, 1917)}-
 -{Coeligena coeligena obscura (von Berlepsch & Stolzmann, 1902)}-
 -{Coeligena coeligena zuliana Phelps & Phelps Jr, 1953}-
 -{Coeligena helianthea helianthea (R. Lesson, 1839)}-
 -{Coeligena helianthea tamai Berlioz & Phelps, 1953}-
 -{Coeligena iris aurora (Gould, 1853)}-
 -{Coeligena iris eva (Salvin, 1897)}-
 -{Coeligena iris flagrans J. T. Zimmer, 1951}-
 -{Coeligena iris fulgidiceps (Simon, 1921)}-
 -{Coeligena iris hesperus (Gould, 1865)}-
 -{Coeligena iris iris (Gould, 1853)}-
 -{Coeligena lutetiae albimaculata Sanchez Oses, 2006}-
 -{Coeligena lutetiae lutetiae (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Coeligena torquata conradii (Bourcier, 1847)}-
 -{Coeligena torquata eisenmanni Weske, 1985}-
 -{Coeligena torquata fulgidigula (Gould, 1854)}-
 -{Coeligena torquata inca (Gould, 1852)}-
 -{Coeligena torquata insectivora (Tschudi, 1844)}-
 -{Coeligena torquata margaretae J. T. Zimmer, 1948}-
 -{Coeligena torquata omissa J. T. Zimmer, 1948}-
 -{Coeligena torquata torquata (Boissonneau, 1840)}-
 -{Coeligena violifer albicaudata Schuchmann & Zuchner, 1998}-
 -{Coeligena violifer dichroura (Taczanowski, 1874)}-
 -{Coeligena violifer osculans (Gould, 1871)}-
 -{Coeligena violifer violifer (Gould, 1846)}-
 -{Colibri coruscans coruscans (Gould, 1846)}-
 -{Colibri coruscans germanus (Salvin & Godman, 1884)}-
 -{Colibri cyanotus cabanidis (Heine, 1863)}-
 -{Colibri cyanotus crissalis Todd, 1942}-
 -{Colibri cyanotus cyanotus (Bourcier, 1843)}-
 -{Colibri cyanotus kerdeli Aveledo & Perez, 1991}-
 -{Cynanthus canivetii canivetii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Cynanthus canivetii osberti (Gould, 1860)}-
 -{Cynanthus canivetii salvini (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Cynanthus latirostris latirostris Swainson, 1827}-
 -{Cynanthus latirostris lawrencei (von Berlepsch, 1887)}-
 -{Cynanthus latirostris magicus (Mulsant & J. Verreaux, 1872)}-
 -{Cynanthus latirostris propinquus R. T. Moore, 1939}-
 -{Discosura langsdorffi langsdorffi (Temminck, 1821)}-
 -{Discosura langsdorffi melanosternon (Gould, 1868)}-
 -{Doryfera johannae guianensis (Boucard, 1893)}-
 -{Doryfera johannae johannae (Bourcier, 1847)}-
 -{Doryfera ludovicae ludovicae (Bourcier & Mulsant, 1847)}-
 -{Doryfera ludovicae veraguensis Salvin, 1867}-
 -{Elliotomyia chionogaster chionogaster (Tschudi, 1846)}-
 -{Elliotomyia chionogaster hypoleuca (Gould, 1846)}-
 -{Eriocnemis aline aline (Bourcier, 1843)}-
 -{Eriocnemis aline dybowskii Taczanowski, 1882}-
 -{Eriocnemis luciani baptistae Schuchmann, Weller & Heynen, 2001}-
 -{Eriocnemis luciani catharina Salvin, 1897}-
 -{Eriocnemis luciani luciani (Bourcier, 1847)}-
 -{Eriocnemis luciani meridae Schuchmann, Weller & Heynen, 2001}-
 -{Eriocnemis luciani sapphiropygia Taczanowski, 1874}-
 -{Eriocnemis vestita arcosae Schuchmann, Weller & Heynen, 2001}-
 -{Eriocnemis vestita paramillo (Chapman, 1917)}-
 -{Eriocnemis vestita smaragdinipectus Gould, 1868}-
 -{Eriocnemis vestita vestita (R. Lesson, 1839)}-
 -{Eulampis holosericeus chlorolaemus Gould, 1857}-
 -{Eulampis holosericeus holosericeus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Eupetomena macroura boliviana J. T. Zimmer, 1950}-
 -{Eupetomena macroura cyanoviridis Grantsau, 1988}-
 -{Eupetomena macroura hirundo Gould, 1875}-
 -{Eupetomena macroura macroura (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Eupetomena macroura simoni Hellmayr, 1929}-
 -{Eupherusa eximia egregia P. L. Sclater & Salvin, 1868}-
 -{Eupherusa eximia eximia (Delattre, 1843)}-
 -{Eupherusa eximia nelsoni Ridgway, 1910}-
 -{Eutoxeres aquila aquila (Bourcier, 1847)}-
 -{Eutoxeres aquila heterurus Gould, 1868}-
 -{Eutoxeres aquila salvini Gould, 1868}-
 -{Eutoxeres condamini condamini (Bourcier, 1851)}-
 -{Eutoxeres condamini gracilis von Berlepsch & Stolzmann, 1902}-
 -{Florisuga mellivora flabellifera (Gould, 1846)}-
 -{Florisuga mellivora mellivora (Linnaeus, 1758)}-
 -{Glaucis hirsutus hirsutus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Glaucis hirsutus insularum Hellmayr & Seilern, 1913}-
 -{Haplophaedia assimilis affinis (Taczanowski, 1884)}-
 -{Haplophaedia assimilis assimilis (D. G. Elliot, 1876)}-
 -{Haplophaedia aureliae aureliae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Haplophaedia aureliae caucensis (Simon, 1911)}-
 -{Haplophaedia aureliae cutucuensis Schuchmann, Weller & Heynen, 2000}-
 -{Haplophaedia aureliae floccus (Nelson, 1912)}-
 -{Haplophaedia aureliae galindoi Wetmore, 1967}-
 -{Haplophaedia aureliae russata (Gould, 1871)}-
 -{Heliangelus amethysticollis amethysticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)}-
 -{Heliangelus amethysticollis apurimacensis Weller, 2009}-
 -{Heliangelus amethysticollis decolor J. T. Zimmer, 1951}-
 -{Heliangelus amethysticollis laticlavius Salvin, 1891}-
 -{Heliangelus clarisse clarisse (Longuemare, 1841)}-
 -{Heliangelus clarisse verdiscutus Phelps & Phelps Jr, 1955}-
 -{Heliangelus clarisse violiceps Phelps & Phelps Jr, 1953}-
 -{Heliangelus micraster cutervensis (Simon, 1921)}-
 -{Heliangelus micraster micraster Gould, 1872}-
 -{Heliangelus regalis johnsoni G. R. Graves, Lane, O'Neill & Valqui, 2011}-
 -{Heliangelus regalis regalis Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1979}-
 -{Heliodoxa jacula henryi Lawrence, 1867}-
 -{Heliodoxa jacula jacula Gould, 1850}-
 -{Heliodoxa jacula jamersoni (Bourcier, 1851)}-
 -{Heliodoxa leadbeateri leadbeateri (Bourcier, 1843)}-
 -{Heliodoxa leadbeateri otero (Tschudi, 1844)}-
 -{Heliodoxa leadbeateri parvula von Berlepsch, 1888}-
 -{Heliodoxa leadbeateri sagitta (Reichenbach, 1854)}-
 -{Heliodoxa rubinoides aequatorialis (Gould, 1860)}-
 -{Heliodoxa rubinoides cervinigularis (Salvin, 1892)}-
 -{Heliodoxa rubinoides rubinoides (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Heliodoxa schreibersii schreibersii (Bourcier, 1847)}-
 -{Heliodoxa schreibersii whitelyana (Gould, 1872)}-
 -{Heliodoxa xanthogonys willardi Weller & Renner, 2001}-
 -{Heliodoxa xanthogonys xanthogonys Salvin & Godman, 1882}-
 -{Heliomaster constantii constantii (Delattre, 1843)}-
 -{Heliomaster constantii leocadiae (Bourcier & Mulsant, 1852)}-
 -{Heliomaster constantii pinicola Gould, 1853}-
 -{Heliomaster longirostris albicrissa Gould, 1871}-
 -{Heliomaster longirostris longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)}-
 -{Heliomaster longirostris pallidiceps Gould, 1861}-
 -{Heliothryx auritus auriculatus (Nordmann, 1835)}-
 -{Heliothryx auritus auritus (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Heliothryx auritus phainolaemus Gould, 1855}-
 -{Klais guimeti guimeti (Bourcier, 1843)}-
 -{Klais guimeti merrittii (Lawrence, 1861)}-
 -{Klais guimeti pallidiventris Stolzmann, 1926}-
 -{Lafresnaya lafresnayi greenewalti Phelps & Phelps Jr, 1961}-
 -{Lafresnaya lafresnayi lafresnayi (Boissonneau, 1840)}-
 -{Lafresnaya lafresnayi liriope Bangs, 1910}-
 -{Lafresnaya lafresnayi longirostris Schuchmann, Weller & Wulfmeyer, 2003}-
 -{Lafresnaya lafresnayi orestes J. T. Zimmer, 1951}-
 -{Lafresnaya lafresnayi rectirostris von Berlepsch & Stolzmann, 1902}-
 -{Lafresnaya lafresnayi saul (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Lampornis amethystinus amethystinus Swainson, 1827}-
 -{Lampornis amethystinus circumventus (A. R. Phillips, 1966)}-
 -{Lampornis amethystinus margaritae (Salvin & Godman, 1889)}-
 -{Lampornis amethystinus nobilis Griscom, 1932}-
 -{Lampornis amethystinus salvini (Ridgway, 1908)}-
 -{Lampornis calolaemus calolaemus (Salvin, 1865)}-
 -{Lampornis calolaemus homogenes Wetmore, 1967}-
 -{Lampornis calolaemus pectoralis (Salvin, 1891)}-
 -{Lampornis clemenciae bessophilus (Oberholser, 1918)}-
 -{Lampornis clemenciae clemenciae (R. Lesson, 1830)}-
 -{Lampornis clemenciae phasmorus Oberholser, 1974}-
 -{Lampornis viridipallens amadoni J. S. Rowley, 1968}-
 -{Lampornis viridipallens nubivagus Dickey & van Rossem, 1929}-
 -{Lampornis viridipallens ovandensis (Brodkorb, 1939)}-
 -{Lampornis viridipallens viridipallens (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Lesbia nuna aureliae Weller & Schuchmann, 2004}-
 -{Lesbia nuna gouldii (Loddiges, 1832)}-
 -{Lesbia nuna gracilis (Gould, 1846)}-
 -{Lesbia nuna huallagae Weller & Schuchmann, 2004}-
 -{Lesbia nuna nuna (R. Lesson, 1832)}-
 -{Lesbia nuna pallidiventris (Simon, 1902)}-
 -{Lesbia victoriae berlepschi (Hellmayr, 1915)}-
 -{Lesbia victoriae juliae (Hartert, 1899)}-
 -{Lesbia victoriae victoriae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Leucolia violiceps ellioti (von Berlepsch, 1889)}-
 -{Leucolia violiceps violiceps (Gould, 1859)}-
 -{Leucolia viridifrons villadai (Peterson & Navarro, 2000)}-
 -{Leucolia viridifrons viridifrons (D. G. Elliot, 1871)}-
 -{Lophornis delattrei delattrei (R. Lesson, 1839)}-
 -{Lophornis delattrei lessoni Simon, 1921}-
 -{Lophornis pavoninus duidae Chapman, 1929}-
 -{Lophornis pavoninus pavoninus Salvin & Godman, 1882}-
 -{Lophornis verreauxii klagesi von Berlepsch & Hartert, 1902}-
 -{Lophornis verreauxii verreauxii Bourcier, 1853}-
 -{Mellisuga minima minima (Linnaeus, 1758)}-
 -{Mellisuga minima vielloti (Shaw, 1812)}-
 -{Metallura aeneocauda aeneocauda (Gould, 1846)}-
 -{Metallura aeneocauda malagae von Berlepsch, 1897}-
 -{Metallura theresiae parkeri G. R. Graves, 1981}-
 -{Metallura theresiae theresiae Simon, 1902}-
 -{Metallura tyrianthina chloropogon (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Metallura tyrianthina districta Bangs, 1899}-
 -{Metallura tyrianthina oreopola Todd, 1913}-
 -{Metallura tyrianthina quitensis Gould, 1861}-
 -{Metallura tyrianthina septentrionalis Hartert, 1899}-
 -{Metallura tyrianthina smaragdinicollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838)}-
 -{Metallura tyrianthina tyrianthina (Loddiges, 1832)}-
 -{Metallura williami atrigularis Salvin, 1893}-
 -{Metallura williami primolina Bourcier, 1853}-
 -{Metallura williami recisa Wetmore, 1970}-
 -{Metallura williami williami (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Microchera albocoronata albocoronata (Lawrence, 1855)}-
 -{Microchera albocoronata parvirostris (Lawrence, 1865)}-
 -{Myrtis fanny fanny (R. Lesson, 1838)}-
 -{Myrtis fanny megalura J. T. Zimmer, 1953}-
 -{Ocreatus addae addae (Bourcier, 1846)}-
 -{Ocreatus addae annae (von Berlepsch & Stolzmann, 1894)}-
 -{Ocreatus underwoodii discifer (Heine, 1863)}-
 -{Ocreatus underwoodii incommodus (O. Kleinschmidt, 1943)}-
 -{Ocreatus underwoodii melanantherus (Jardine, 1851)}-
 -{Ocreatus underwoodii polystictus Todd, 1942}-
 -{Ocreatus underwoodii underwoodii (R. Lesson, 1832)}-
 -{Oreonympha nobilis albolimbata Berlioz, 1938}-
 -{Oreonympha nobilis nobilis Gould, 1869}-
 -{Oreotrochilus chimborazo chimborazo (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Oreotrochilus chimborazo jamesonii Jardine, 1849}-
 -{Oreotrochilus chimborazo soderstromi Lönnberg, 1922}-
 -{Oreotrochilus estella bolivianus Boucard, 1893}-
 -{Oreotrochilus estella estella (d'Orbigny, 1838)}-
 -{Orthorhyncus cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)}-
 -{Orthorhyncus cristatus emigrans Lawrence, 1877}-
 -{Orthorhyncus cristatus exilis (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Orthorhyncus cristatus ornatus Gould, 1861}-
 -{Panterpe insignis eisenmanni Stiles, 1985}-
 -{Panterpe insignis insignis Cabanis & Heine, 1860}-
 -{Patagona gigas gigas (Vieillot, 1824)}-
 -{Patagona gigas peruviana Boucard, 1893}-
 -{Phaeochroa cuvierii berlepschi Hellmayr, 1915}-
 -{Phaeochroa cuvierii cuvierii (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Phaeochroa cuvierii furvescens Wetmore, 1967}-
 -{Phaeochroa cuvierii maculicauda Griscom, 1932}-
 -{Phaeochroa cuvierii roberti (Salvin, 1861)}-
 -{Phaeochroa cuvierii saturatior (Hartert, 1901)}-
 -{Phaethornis anthophilus anthophilus (Bourcier, 1843)}-
 -{Phaethornis anthophilus hyalinus Bangs, 1901}-
 -{Phaethornis atrimentalis atrimentalis Lawrence, 1858}-
 -{Phaethornis atrimentalis riojae von Berlepsch, 1889}-
 -{Phaethornis augusti augusti (Bourcier, 1847)}-
 -{Phaethornis augusti curiosus Wetmore, 1956}-
 -{Phaethornis augusti incanescens (Simon, 1921)}-
 -{Phaethornis bourcieri bourcieri (R. Lesson, 1832)}-
 -{Phaethornis bourcieri major Hinkelmann, 1989}-
 -{Phaethornis eurynome eurynome (R. Lesson, 1832)}-
 -{Phaethornis eurynome paraguayensis M. Bertoni & A. W. Bertoni, 1901}-
 -{Phaethornis griseogularis griseogularis Gould, 1851}-
 -{Phaethornis griseogularis porcullae Carriker, 1935}-
 -{Phaethornis griseogularis zonura Gould, 1860}-
 -{Phaethornis guy apicalis (Tschudi, 1844)}-
 -{Phaethornis guy coruscus Bangs, 1902}-
 -{Phaethornis guy emiliae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Phaethornis guy guy (R. Lesson, 1833)}-
 -{Phaethornis longirostris baroni Hartert, 1897}-
 -{Phaethornis longirostris cephalus (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Phaethornis longirostris longirostris (Delattre, 1843)}-
 -{Phaethornis longirostris susurrus Bangs, 1901}-
 -{Phaethornis malaris bolivianus Gould, 1861}-
 -{Phaethornis malaris insolitus J. T. Zimmer, 1950}-
 -{Phaethornis malaris malaris (Nordmann, 1835)}-
 -{Phaethornis malaris margarettae Ruschi, 1972}-
 -{Phaethornis malaris moorei Lawrence, 1858}-
 -{Phaethornis malaris ochraceiventris Hellmayr, 1907}-
 -{Phaethornis mexicanus griseoventer A. R. Phillips, 1962}-
 -{Phaethornis mexicanus mexicanus Hartert, 1897}-
 -{Phaethornis ruber episcopus Gould, 1857}-
 -{Phaethornis ruber longipennis von Berlepsch & Stolzmann, 1902}-
 -{Phaethornis ruber nigricinctus Lawrence, 1858}-
 -{Phaethornis ruber ruber (Linnaeus, 1758)}-
 -{Phaethornis rupurumii amazonicus Hellmayr, 1906}-
 -{Phaethornis rupurumii rupurumii Boucard, 1892}-
 -{Phaethornis striigularis ignobilis Todd, 1913}-
 -{Phaethornis striigularis saturatus Ridgway, 1910}-
 -{Phaethornis striigularis striigularis Gould, 1854}-
 -{Phaethornis striigularis subrufescens Chapman, 1917}-
 -{Phaethornis superciliosus muelleri Hellmayr, 1911}-
 -{Phaethornis superciliosus superciliosus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Phaethornis syrmatophorus columbianus Boucard, 1891}-
 -{Phaethornis syrmatophorus syrmatophorus Gould, 1852}-
 -{Polytmus guainumbi andinus Simon, 1921}-
 -{Polytmus guainumbi guainumbi (Pallas, 1764)}-
 -{Polytmus guainumbi thaumantias (Linnaeus, 1766)}-
 -{Polytmus theresiae leucorrhous P. L. Sclater & Salvin, 1867}-
 -{Polytmus theresiae theresiae (Da Silva Maia, 1843)}-
 -{Pterophanes cyanopterus caeruleus J. T. Zimmer, 1951}-
 -{Pterophanes cyanopterus cyanopterus (Fraser, 1840)}-
 -{Pterophanes cyanopterus peruvianus Boucard, 1895}-
 -{Ramphomicron microrhynchum albiventre Carriker, 1935}-
 -{Ramphomicron microrhynchum andicola Simon, 1921}-
 -{Ramphomicron microrhynchum bolivianum Schuchmann, 1984}-
 -{Ramphomicron microrhynchum microrhynchum (Boissonneau, 1840)}-
 -{Rhodopis vesper atacamensis (Leybold, 1869)}-
 -{Rhodopis vesper koepckeae Berlioz, 1975}-
 -{Rhodopis vesper vesper (R. Lesson, 1829)}-
 -{Sappho sparganurus sapho (R. Lesson, 1828)}-
 -{Sappho sparganurus sparganurus (Shaw, 1812)}-
 -{Saucerottia beryllina beryllina (Deppe, 1830)}-
 -{Saucerottia beryllina devillei (Bourcier & Mulsant, 1848)}-
 -{Saucerottia beryllina lichtensteini (R. T. Moore, 1950)}-
 -{Saucerottia beryllina sumichrasti (Salvin, 1891)}-
 -{Saucerottia beryllina viola (W. Miller, 1905)}-
 -{Saucerottia cyanocephala chlorostephana (T. R. Howell, 1965)}-
 -{Saucerottia cyanocephala cyanocephala (R. Lesson, 1830)}-
 -{Saucerottia cyanura cyanura (Gould, 1859)}-
 -{Saucerottia cyanura guatemalae Dearborn, 1907}-
 -{Saucerottia cyanura impatiens Bangs, 1906}-
 -{Saucerottia edward collata (Wetmore, 1952)}-
 -{Saucerottia edward edward (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Saucerottia edward margaritarum Griscom, 1927}-
 -{Saucerottia edward niveoventer (Gould, 1851)}-
 -{Saucerottia saucerottei braccata (Heine, 1863)}-
 -{Saucerottia saucerottei saucerottei (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Saucerottia saucerottei warscewiczi (Cabanis & Heine, 1860)}-
 -{Saucerottia tobaci aliciae (Richmond, 1895)}-
 -{Saucerottia tobaci caudata (J. T. Zimmer & Phelps, 1949)}-
 -{Saucerottia tobaci caurensis von Berlepsch & Hartert, 1902}-
 -{Saucerottia tobaci erythronotos (R. Lesson, 1829)}-
 -{Saucerottia tobaci feliciae (R. Lesson, 1840)}-
 -{Saucerottia tobaci monticola Todd, 1913}-
 -{Saucerottia tobaci tobaci (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Saucerottia viridigaster cupreicauda (Salvin & Godman, 1884)}-
 -{Saucerottia viridigaster duidae Chapman, 1929}-
 -{Saucerottia viridigaster iodura Reichenbach, 1854}-
 -{Saucerottia viridigaster laireti (Phelps Jr & Aveledo, 1988)}-
 -{Saucerottia viridigaster pacaraimae Weller, 2000}-
 -{Saucerottia viridigaster viridigaster (Bourcier, 1843)}-
 -{Schistes geoffroyi chapmani Berlioz, 1941}-
 -{Schistes geoffroyi geoffroyi (Bourcier, 1843)}-
 -{Selasphorus ellioti ellioti (Ridgway, 1878)}-
 -{Selasphorus ellioti selasphoroides (Griscom, 1932)}-
 -{Selasphorus flammula flammula Salvin, 1865}-
 -{Selasphorus flammula simoni Carriker, 1910}-
 -{Selasphorus flammula torridus Salvin, 1870}-
 -{Selasphorus heloisa heloisa (R. Lesson & Delattre, 1839)}-
 -{Selasphorus heloisa margarethae (R. T. Moore, 1937)}-
 -{Selasphorus sasin sasin (R. Lesson, 1829)}-
 -{Selasphorus sasin sedentarius Grinnell, 1929}-
 -{Sephanoides fernandensis fernandensis (P. P. King, 1831)}-
 -{Sephanoides fernandensis leyboldi (Gould, 1870)}-
 -{Thalurania colombica colombica (Bourcier, 1843)}-
 -{Thalurania colombica fannyae (Delattre & Bourcier, 1846)}-
 -{Thalurania colombica hypochlora Gould, 1871}-
 -{Thalurania colombica rostrifera Phelps & Phelps Jr, 1956}-
 -{Thalurania colombica subtropicalis Griscom, 1932}-
 -{Thalurania colombica townsendi Ridgway, 1888}-
 -{Thalurania colombica venusta (Gould, 1851)}-
 -{Thalurania colombica verticeps (Gould, 1851)}-
 -{Thalurania furcata baeri Hellmayr, 1907}-
 -{Thalurania furcata balzani Simon, 1896}-
 -{Thalurania furcata boliviana Boucard, 1894}-
 -{Thalurania furcata eriphile (R. Lesson, 1832)}-
 -{Thalurania furcata fissilis von Berlepsch & Hartert, 1902}-
 -{Thalurania furcata furcata (J. F. Gmelin, 1788)}-
 -{Thalurania furcata furcatoides Gould, 1861}-
 -{Thalurania furcata jelskii Taczanowski, 1874}-
 -{Thalurania furcata nigrofasciata (Gould, 1846)}-
 -{Thalurania furcata orenocensis Hellmayr, 1921}-
 -{Thalurania furcata refulgens Gould, 1853}-
 -{Thalurania furcata simoni Hellmayr, 1906}-
 -{Thalurania furcata viridipectus Gould, 1848}-
 -{Threnetes leucurus cervinicauda Gould, 1855}-
 -{Threnetes leucurus leucurus (Linnaeus, 1766)}-
 -{Threnetes leucurus medianus Hellmayr, 1929}-
 -{Threnetes leucurus rufigastra Cory, 1915}-
 -{Threnetes niger loehkeni Grantsau, 1969}-
 -{Threnetes niger niger (Linnaeus, 1758)}-
 -{Threnetes ruckeri ruckeri (Bourcier, 1847)}-
 -{Threnetes ruckeri venezuelensis Cory, 1913}-
 -{Threnetes ruckeri ventosus Bangs & T. E. Penard, 1924}-
 -{Topaza pella microrhyncha A. L. Butler, 1926}-
 -{Topaza pella pella (Linnaeus, 1758)}-
 -{Topaza pella smaragdulus (Bosc, 1792)}-
 -{Topaza pyra amaruni Hu, Joseph & Agro, 2000}-
 -{Topaza pyra pyra (Gould, 1846)}-
 -{Uranomitra franciae cyanocollis (Gould, 1853)}-
 -{Uranomitra franciae franciae (Bourcier & Mulsant, 1846)}-
 -{Uranomitra franciae viridiceps (Gould, 1860)}-

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 The Hummingbird Website Hummingbird photos, videos, articles, links, frequently asked questions
 High-resolution photo gallery of almost 100 species
 High-resolution photo gallery of many species of hummingbirds
 Video of hummingbird tongue acting as a micropump during nectar feeding